Königspark steht für
 Königspark (Königs Wusterhausen)
 Königspark (Krefeld) 
 Königspark (Malmö)
Siehe auch:
 Königsgarten